Real Betis Balompié – hiszpański klub piłkarski z siedzibą w Sewilli. Domowe mecze rozgrywa na stadionie Estadio Benito Villamarín, który może pomieścić 56,5 tysiąca widzów.

Historia 
W 1907 roku grupa studentów medycyny i szkoły wojskowej Politechniki w Sewilli zakłada Sevilla Balompie, drugi w mieście klub piłkarski. Dwa lata później następuje rozłam w zespole – część zawodników zakłada Betis Foot – Ball Club, pozostała grupa zostaje w Sevilla Balompie, przez pierwsze miesiące istnienia znanej jako Espana Balompie. W 1914 roku, po wywalczeniu przez Sevillę Balompie mistrzostwa Sewilli, dochodzi do ponownego scalenia obydwu klubów, co daje początek Realowi Betis Balompie, występującemu do dzisiaj pod tą nazwą.

Obecny skład 

Stan na 17 stycznia 2023.

Numer zastrzeżony: 26 – Miki Roqué (pośmiertne upamiętnienie)

Sukcesy 
 mistrz Hiszpanii: 1935
 3 razy zdobywca Pucharu Króla: 1977, 2005, 2022

Sezon po sezonie

Europejskie puchary

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Hiszpańskie kluby piłkarskie
 
Kluby piłkarskie założone w 1907